Meprodyna ma dwa diastereoizomery:
 alfameprodynę (izomer 3S)
 betameprodynę (izomer 3R)